Абдуллинский сельсовет — муниципальное образование в Мечетлинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Абдуллино.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Мечетлинского района
Муниципальные образования Мечетлинского района